La maison de Gadagne (Guadagni ou Gadagni en italien) est une famille marchande  de Florence dont la puissance nait au .

Histoire

Origine florentine 
Dès 1290, les Gadagne sont présents à Florence en tant que marchands-banquiers. Ils possèdent des comptoirs à Paris et Rome. Ils prennent une grande importance politique au sein de leur cité. Dès 1293, un des leurs est élu gonfalonnier, et cette prestigieuse fonction leur échoit à nouveau en 1305 avec Piero Guadagni. Durant le , la famille tient un rang illustre à Florence, que ce soit par ses activités commerciales, politiques ou militaires.

À la suite d'un conflit interne à la cité toscane, la victoire de Cosme l'Ancien en 1434 entraîne un certain nombre d'exils dont celui des Gadagne. L'un d'entre eux, Simon, avait travaillé pour ses activités commerciales à Genève et Lyon. Lors de son exil, il commence par se réfugier à Turin, avant de rejoindre la cité rhodanienne.

Branche lyonnaise 
Simon Gadagne est le premier membre de la famille à s'installer à Lyon au milieu du , y amenant une partie de ses enfants.

Son fils Thomas  y crée sa propre compagnie et y connait le succès. Il s'insère dans la vie politique locale en étant conseiller en 1501 et consul en 1505. Il se lie par le mariage avec une puissante famille locale, les Buatier en 1507. Il fait établir dans l'église des Florentins Notre-Dame-de-Confort, la chapelle Saint-Thomas-apôtre pour sa famille. Il y est inhumé.

Dès cette époque, la famille Gadagne finance les rois de France dans leurs expéditions en Italie.

Des membres de la famille quittent le monde de la banque pour investir le monde militaire et les offices royaux, dont Guillaume, fils de Thomas II. Ce dernier est le successeur de son oncle Thomas  à la tête des affaires familiales. Il poursuit ses prêts aux rois et devient ainsi conseiller de François . Toujours investit dans la cité rhodanienne, il devient échevin en 1537, fonde un pavillon pour les pestiférés dans l'enceinte hospitalière de Saint-Laurent-des-Vignes, loue l'hôtel des Gadagne à la famille Pierrevive et devient propriétaire du domaine de Beauregard.

Époque moderne 
En 1598, la fille de Thomas III épouse Georges de Galléan, baron de Vedène. Leurs descendants fondent ainsi la branche des Galléan-Gadagne. La baronnie de Vedène est érigée en duché par le pape Clément VI en 1669.

L'union de la fille de Guillaume, Diane de Gadagne, avec Antoine de la Baume d'Hostun, seigneur de Saint-Nazaire, le , au château de Bouthéon crée au sein de la famille de la Baume, la branche des Gadagne d'Hostun lorsque leur fils aîné, Balthazard, devient héritier universel de Guillaume.

Armoiries 
 
 Armes : De Gueules à la croix dentelée d'or.
 Cimier : une tête de licorne d'argent ou un buste de sauvage.
 Supports : deux lions ou un dragon ou deux anges.

 Devise : EXALTABITUR

Généalogie 
Généalogie des branches lyonnaises des Gadagne :

Source et bibliographie 

 
 
 
 
 .

Références

Articles connexes 
 Histoire de Florence
 Lyon à la Renaissance

Gadagne
Personnalité de la finance